Гранд-Кі — адміністративний район в складі Багамських Островів
 Гранд-Кі — острів в архіпелазі Абако, в складі Багамських Островів

Див. також 
 Великий Гранд-Кі
 Малий Гранд-Кі
 Гранд-Кі-Сіті